Хиндах — село в Гунибском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Хиндах как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено на расстоянии 1,5 км к северу от районного центра с. Гуниб.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гунибского района
Муниципальные образования Гунибского района
Сельские поселения Дагестана